Chalandri kan syfta på:

Grekland 

 Dimos Chalandri, kommun, Attika, Nomarchía Athínas, 
 Khalándrion, kommunhuvudort, Attika, Nomarchía Athínas,